Marvin Friedrich, né le  à Cassel, est un footballeur allemand qui évolue au poste de défenseur central au Borussia Mönchengladbach.

Biographie

En club 
Le , il signe au FC Augsbourg pour la somme de 1 million d'euros.

En sélection 
Avec la sélection allemande, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2014 organisé en Hongrie. L'Allemagne remporte la compétition en battant le Portugal en finale.

Statistiques

Palmarès

En sélection 
 Allemagne -19 ans
 Euro U19
 Vainqueur (1) : 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Naissance en décembre 1995
Naissance à Cassel (Hesse)